La classe Argonaute peut faire référence à trois classes différentes de navires de la Marine française :
 la , une classe de vaisseaux de ligne de 46 canons construits au  ;
 la , une classe de torpilleurs lancés à la fin du  ;
 la , une classe de sous-marins lancés peu avant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi